Digital object identifier — um padrão de identificação de documentos em redes de computadores.
 Jeju — uma província da Coreia do Sul.
 DOI-CODI, o Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna, órgão de repressão do governo militar brasileiro.

Desambiguação